Kalumpang steht für:

 Kalumpang (Distrikt), Distrikt des indonesischen Regierungsbezirks Mamuju auf Sulawesi
 Kalumpang (Sprache), austronesische Sprache auf Sulawesi